Monda (gemeente), een gemeente in de Spaanse provincie Málaga
 Monda (geslacht), een vlindergeslacht